Шитикова — женская форма русской фамилии .
 Шитикова, Лариса Александровна (род. 1965) — учительница математики Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета, г. Харьков, Герой Украины (2011).
 Шитикова, Надежда Денисовна (1923—1995) — советская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира.